Il doppio dell'ATP Volvo International 1983 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Sherwood Stewart e Ferdi Taygan erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Stewart con Mark Edmondson e Taygan con Cássio Motta.

Motta e Taygan hanno perso in semifinale contro Eric Fromm e Drew Gitlin.

Stewart e Edmondson hanno battuto in finale 7–6, 7–6 Fromm e Gitlin.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (campioni)
 Cássio Motta /  Ferdi Taygan (semifinali)
 Francisco González /  Víctor Pecci (secondo turno)
 Henri Leconte /  Gilles Moretton (secondo turno)

 Charles Buzz Strode /  Van Winitsky (quarti di finale) 
 Andrés Gómez /  Ricardo Ycaza (semifinali) 
 David Graham /  Laurie Warder (quarti di finale) 
 Jan Gunnarsson /  Mike Leach (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ATP Volvo International 1983